Donja Vijaka, naseljeno mjesto u općini Vareš, BiH
 Gornja Vijaka, naseljeno mjesto u općini Vareš, BiH